Jacinto José Martins Godinho Santos –  ex calciatore portoghese
 Júlio César Godinho Catole – calciatore brasiliano
 Marcus Godinho – calciatore canadese
 Sérgio Godinho – poeta, compositore e cantante portoghese
 Vítor Godinho – ex calciatore portoghese